Abulfeda – storico curdo ayyubide
 Cratere Abulfeda – cratere presente sulla superficie della Luna